1 miejscowość w Bułgarii:
 Kruszka – wieś w obwodzie Kyrdżali

4 miejscowości w Polsce: 
 Kruszka – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Cekcyn
 Kruszka – część miasta Kępice w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Kępice
 Kruszka – wieś w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Chojnice
 Kruszka – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. złotowskim, w gminie Okonek

Osoby o nazwisku Kruszka:
 Andrzej Kruszka (1922–2007), oficer, prawnik, sędzia, adwokat, samorządowiec
 Michał Kruszka (1860–1918), dziennikarz, działacz emigracyjny i polonijny
 Wacław Kruszka (1868–1937), duchowny rzymskokatolicki, działacz emigracyjny i polonijny